Сан Агустин де лас Хунтас има више значења:

 Општина Сан Агустин де лас Хунтас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин де лас Хунтас (Сан Агустин де лас Хунтас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику